Příjmení Halász (vysl. Halás) je maďarské příjmení s významem "ryba". Nese je více různých osobností:

 István Halász (1951-2016) - maďarský fotbalista
 Ján Halász (* 1928) – slovenský a československý politik maďarské národnosti
 Ondrej Halász (* 1947) – slovenský fotbalista
 Tomáš Halász (* 1990) – slovenský hokejový brankář

Podobné příjmení 
 Halas